Selassie ( Dreifaltigkeit) ist der Name bzw. Vatername folgender Personen:

 Amha Selassie I. (1916–1997), äthiopischer Adeliger, Kronprinz von Äthiopien
 Anna Gebre Selassie (* 1991), tschechische Handballspielerin
 Ermias Sahle-Selassie (* 1960), äthiopischer Politiker
 Fikre Selassie Wogderess (1945–2020), äthiopischer Politiker

 Haile Selassie (1892–1975), Kaiser von Äthiopien
 Imru Haile Selassie (1892–1980), äthiopischer Politiker
 Makonnen Haile Selassie (1924–1957), Kind von Kaiser Haile Selassie von Äthiopien und Kaiserin Menen Asfaw
 Maren Haile-Selassie (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Sahle Selassie (1795–1847), Meridazmatch und Negus von Schoa, Äthiopien
 Theodor Gebre Selassie (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Yohannes Haile-Selassie (* 1961), äthiopischer Paläoanthropologe
 Zere Yacobe Selassie (* 1953), äthiopischer Kronprinz
 Zewde Gabre-Selassie (1926–2008), äthiopischer Adeliger, Kronprinz von Äthiopien

Siehe auch:
 Haile Gebrselassie (* 1973), äthiopischer Langstreckenläufer
 Ghirmay Ghebreslassie (* 1995), eritreischer Langstreckenläufer